Salmon Bay steht für:

 Salmon Bay (Antarktika), Bucht in Viktorialand, Antarktika
 Salmon Bay (Mettler), Bucht in Western Australia, Australien
 Salmon Bay (Rottnest Island), Bucht in Western Australia, Australien
 Salmon Bay (Seattle), Abschnitt des Lake Washington Ship Canal in Seattle, Vereinigte Staaten